Vas-y Dieu ! Vas-y ! est un épisode en deux parties de la série animée South Park. Pour plus d'informations, consultez:

 Vas-y Dieu ! Vas-y ! I, pour la première partie.
 Vas-y Dieu ! Vas-y ! II, pour la seconde partie.

Épisode de South Park, saison 10